Amerikai Egyesült Államok
Montchanin település Delaware államban
 Franciaország
Montchanin, település Saône-et-Loire megyében